

Вальд-ім-Пінцгау —  місто в землі Зальцбург

Вальд (Альгой) — громада, федеральна земля Баварія
 Вальд (Баден-Вюртемберг) — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Вальд (Верхній Пфальц) — громада, федеральна земля Баварія
 Вальд-Міхельбах — громада, федеральна земля Гессен

Вальд — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден
 Вальд — громада в кантоні Берн
 Вальд — місто в кантоні Цюрих